Стејси Лаурета Деш (Бронкс, Њујорк 20. јануар 1967) је америчка глумица и водитељка.

Приватни живот 
Стејси Деш је рођена у Бронксу, Њујорку. Барбадоског, афроамеричког и мексичког је порекла.

Њен први супруг Дејмон Даш је оснивач музичке продукцијске куће Roc-A-Fella из Њујорка. Деш је завршила средњу школу Панамус, 1985. године. Три пута се удавала и има двоје деце.

Каријера 
Дешова се први пут појавила на телевизији 1982. године, када је добила улогу у телевизијском филму Farrell: For the People, на каналу Ен-Би-Си, али сцене где је она глумила нису емитоване. Њено прво познато појављивање на телевизији, било је 1985. године у Козби шоу и у серији Принц из Бел Ера из 1990. године. Године 1998. добија значајну улогу у серији ТВ 101, која је међутим престала да се снима после само 13 емитованих епизода. Први пут на филму појавила се такође 1998. године, добивши улогу у комедији Кретање.

Дешова је најпознатија по улогама у филму Откачена плавуша из 1995. године, у филму Кретање из 1998. године, Mo' Money (1992), Операција Шекспир (1994) и у филму Стјуардесе у акцији. Поред тога, Дешова се појављивала и у ТВ серијама Место злочина: Лас Вегас, Слободне девојке и многим другима. На каналу Fox News има свој шоу Outnumbered.

Филмографија 

|- 
| 1987. || Противничка територија || -{Enemy Territory}- || Тони Бригс || 
|- 
| 1988. || Кретање ||-{Moving}- || Кези Пир || 
|- 
| 1989. || ||-{Tennessee Waltz}- || Мини || 
|- 
| 1992. || || -{Mo' Money}- || Амбер Еванс || 
|- 
| 1994. || Операција Шекспир || -{Renaissance Man!}- || Миранда Мајерс || 
|- 
| 1995. || Откачена плавуша ||-{Clueless}- || Диони Давенпорт || 
|- 
| 1997. || || -{Cold Around the Heart}- || Бек Розенберг|| 
|- 
| 1999. || || -{Personals}- || || 
|- 
| 2001. || || -{The Painting}- || || 
|- 
| 2002. || Папирни војници || -{Paper Soldiers}- || Тамика || 
|- 
| 2003. || Стјуардесе у акцији || -{View from the Top}- || Ангела Самона || 
|- 
| 2003. || ||-{Gang of Roses}- || Ким || 
|- 
| 2005. || || -{Lethal Eviction}- || Аманда || 
|- 
| 2007. || Никада нећу бити твоја || -{Lethal Eviction}- || Брајана || 
|- 
| 2007. || ||-{Ghost Image}- || Алисија || 
|- 
| 2008. || || -{Christmas Break}- || Жена која пуши || 
|- 
| 2008. || || -{Nora's Hair Salon 2: A Cut Above}- || || 
|- 
| 2008. || || -{Fashion Victim}- || Кара Вилер || 
|- 
| 2008. || || -{Phantom Punch}- || Гералдин Листон || 
|- 
| 2009. || || -{Wild About Harry}- || Џој Кровли || 
|- 
| 2009. || || -{Chrome Angels}- || госпођа || 
|- 
| 2012. || || -{Dysfunctional Friends}- || Лиса || 
|- 
| 2012. || || -{House Arrest}- || Шанел || 
|- 
| 2013. || || -{Blue Butterflies}- || || 
|- 
| 2014. || || -{Lap Dance}- || докторка Џонс || 
|- 
| 2015. || || -{Patient Killer}- || Ненси Пек]|| 
|- 
| 2016. || || -{Sharknado: The 4th Awakens}- || || 
|- 
|2016. || || -{The Thinning}- || Кендра || 
|}

Телевизија 

|- 
| 1982. || || -{Farrell for the People}- || Денис Греј || тв филм 
|- 
| 1985. || Козби шоу|| -{The Cosby Show}- || Мишел || 1 епозода
|- 
| 1988. || ||-{St. Elsewhere}- || Пени Френкс || 4 епизоде 
|- 
| 1988. || || -{TV 101}- || Моника || споредна улога у 13 епозода 
|- 
| 1994. || || -{The Fresh Prince of Bel-Air}- || Мишел || 1 епизода 
|- 
| 1995. || Откачена плавуша|| -{Clueless}- || Диони Давенпорт || 
|- 
| 1999–2000. || || -{The Strip}- || Ванеса|| 10 епизода
|- 
| 2001. || || -{Going to California}- || Џени || 
|- 
| 2001. || || -{Men, Women & Dogs}- || Мег || 
|- 
| 2001. || Место злочина: Лас Вегас || -{CSI: Crime Scene Investigation}- || Ејми || 
|- 
| 2003. || || -{Eve}- || Корин || 
|- 
| 2005. || ||-{Duck Dodgers}- || || 
|- 
| 2006. || || -{Getting Played}- || Емили || 
|- 
| 2008. || || -{American Dad!}- || Џенет Левис || 
|- 
| 2008. || ||-{Ghost Image}- || Алисија || 
|- 
| 2008. || || -{Christmas Break}- || Жена која пуши || 
|- 
| 2008. || || -{Secrets of a Hollywood Nurse}- || репортер || тв филм
|- 
| 2009, 2011. || || -{The Game}- || Камил Роуз || 5 епизода
|- 
| 2011. || Слободне девојке ||-{Single Ladies}- || Валери || 11 епизода
|- 
| 2013. || || -{The Exes}- || Дана || 1 епизода
|- 
| 2014-2017. || || -{Outnumbered}- || Саму себе || 
|- 
| 2015. || || -{Cloudy with a Chance of Love}- || Кели || тв филм
|- 
| 2016. || Паклена кухиња || -{Hell's Kitchen}- || Саму себе || 10 епизода
|- 
| 2016. || || -{The Eric Andre Show}- || саму себе || 
|}

Извори

Спољашне везе 

 Стејси Деш на сајту Имдб

Рођени 1967.
Америчке глумице
Амерички водитељи
Биографије живих особа